Село́мм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний захід від Парижа, 60 км на захід від Орлеана, 21 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 315 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 792,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Селомм на сайті французького Національного інституту географії
 Селомм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Селомм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Селомм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Селомм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер